

Нижегородка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область
 Нижегородка — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Нижегородка — село, Уфимський район, Башкортостан